Heyday – album del gruppo rock australiano The Church
 Heyday – album del gruppo musicale britannico folk rock Fairport Convention
 Heyday Films – società inglese di produzione cinematografica